

Persone
 Franco Morgia – compositore e cantautore italiano
 Ottavio Morgia – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pepi Morgia – regista e designer italiano
 Piero Morgia – attore italiano
 Corrado Morgia     scrittore italiano

Altro
 Morgia Sant'Angelo – macigno di pietra sito nel comune di Cerreto Sannita